Manzanillón puede referirse a:
El nombre común del género botánico Matricaria.
 El nombre común de la planta Artemisia barrelieri.
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
El nombre común de la planta Chamaemelum nobile.
El nombre común de la planta Artemisia vulgaris.
 El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
 El nombre común de la planta Matricaria discoidea.
 El nombre común de la planta Matricaria recutita.
 El nombre común de la planta Silene vulgaris.
 El nombre común de la planta Tanacetum corymbosum.
 El nombre común de la planta '''''Tanacetum parthenium.